het Wonderjaar 1566 in de geschiedenis van de Nederlanden.
Einsteins wonderjaar 1905, het jaar waarin Einstein vier artikels publiceerde die de natuurkunde definitief zouden veranderen.
het wonderjaar van Leopold II, eveneens 1905.